Chaudefontaine ist der Name zweier Orte in Frankreich:

 Chaudefontaine (Doubs), Ortsteil der Gemeinde Marchaux-Chaudefontaine im Département Doubs
 Chaudefontaine (Marne), Gemeinde im Département Marne